Кэтрин Мартин (, , Сидней, Австралия) — австралийская художница по костюмам, художник-постановщик и кинопродюсер, лауреат четырёх премий «Оскар» и шести премий BAFTA.

Биография 
Кэтрин Мартин родилась 26 января 1965 года в Линдфилде, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия. Она училась в Сиднейской северной средней школе для девочек.

Она получила диплом дизайнерского курса в Национальном институте драматического искусства в Сиднее, где она начала сотрудничать со своим однокурсником Базом Лурманом, за которого позже вышла замуж. Она разрабатывала декорации и костюмы для его одноактной пьесы, предшествующей фильму «Строго по правилам». После окончания учёбы она работала дизайнером для производства Лурмана «Потерянное озеро» (1988).

В 1989 году она разрабатывала декорации для австралийской сценической постановки «Записки сумасшедшего», в главной роли Джеффри Раш. Она работала для постановок База Лурмана «Богема» (1990) и «Сон в летнюю ночь».

Она также приступила к спектру домашнего быта, показывая краски, обои и ковры.

В 2016 году Мартин и Лурман работали над телесериалом Netflix «Отжиг» (), действие которого происходит в 1970-е годы в Южном Бронксе.

Личная жизнь

Фильмография

Примечания 

Художники-постановщики Австралии
Лауреаты премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов
Лауреаты премии «Тони»
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Драма Деск»
Выпускники Национального института драматического искусства
Лауреаты премии Гильдии художников-постановщиков США